Suriname peut définir géographiquement.

 Un État (Suriname) anciennement colonisé par les Néerlandais;
 Un fleuve qui parcourt l'Amérique du Sud, et particulièrement le pays du même nom;